Джейсон Арнотт, Джейсон Вільям Арнотт (англ. Jason William Arnott; 11 жовтня 1974, м. Коллінгвуд, Канада) — канадський хокеїст, центральний нападник. 
 Стів Арнотт (нар. 24 січня 1949) — колишній гравець у австралійський футбол, що грав за «Мельбурн[en]» у Австралійській футбольній лізі (АФЛ).